Verdensudstillingen i Paris kan henvise til flere verdensudstillinger:

 Exposition Universelle (1855)
 Exposition Universelle (1867)
 Exposition Universelle (1878)
 Exposition Universelle (1889) - havde Eiffeltårnet som vartegn
 Exposition Universelle (1900)
 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (1925)
 Exposition coloniale internationale (1931)
 Exposition internationale (1937)